Узбекистан как независимое государство впервые выступил на зимней Олимпиаде 1994 года и с тех пор принимал участие во всех Играх. На летних Олимпийских играх 1992 года узбекские спортсмены входили в состав Объединённой команды, а ранее, с 1952 года выступали под флагом СССР.

Национальный олимпийский комитет Республики Узбекистан был создан в 1992 году и признан МОК в 1993.

Всего за время выступления в качестве независимой команды спортсмены Узбекистана завоевали 37 олимпийских медалей (11 золотых, 6 серебряных и 20 бронзовых).

Медалисты

Медальный зачёт

Медали по играм 
 Летние Олимпийские игры

 Зимние Олимпийские игры

Медали по видам спорта 
 Летние виды спорта

 Зимние виды спорта

См. также 
 Список знаменосцев Узбекистана на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com 
 Узбекистан на официальном сайте Олимпийского движения